Миасский район — административно территориальные единицы РСФСР.

 Миасский район — административный район Челябинского округа Уральской области, существовавший с 1924 по 1929 годы.
 Миасский район — административный район Челябинской области, существовавший с 1934 по 1959 годы.